|-
|(79501)||1998 FN135|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|19,96|| align=right|5,774||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79502)||1998 FB143|| align=right|14,2|| align=right|3,225|| align=right|0,068|| align=right|12,56|| align=right|5,790||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79503)||1998 GA5|| align=right|13,6|| align=right|3,037|| align=right|0,179|| align=right|16,97|| align=right|5,291||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79504)||1998 GZ5|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,092|| align=right|17,46|| align=right|5,515||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79505)||1998 GC6|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,152|| align=right|15,85|| align=right|5,517||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79506)||1998 HG7|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,230|| align=right|24,14|| align=right|3,444||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79507)||1998 HD42|| align=right|16,7|| align=right|2,164|| align=right|0,118|| align=right|4,25|| align=right|3,183||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79508)||1998 HB52|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,171|| align=right|21,30|| align=right|5,718||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79509)||1998 HT136|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,103|| align=right|6,12|| align=right|5,744||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79510)||1998 HO153|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,151|| align=right|17,78|| align=right|5,771||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(79511)||1998 JR4|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,159|| align=right|8,62|| align=right|3,206||MBA||1. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79512)||1998 KE3|| align=right|15,5|| align=right|2,050|| align=right|0,254|| align=right|47,92|| align=right|2,934||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79513)||1998 KM19|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,224|| align=right|6,25|| align=right|3,237||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79514)||1998 KM26|| align=right|13,8|| align=right|3,400|| align=right|0,067|| align=right|15,68|| align=right|6,269||MBA||26. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79515)||1998 KU29|| align=right|13,6|| align=right|3,980|| align=right|0,109|| align=right|8,48|| align=right|7,940||HLD||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79516)||1998 KP58|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,228|| align=right|6,54|| align=right|3,356||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79517)||1998 MD|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,284|| align=right|5,62|| align=right|4,002||MBA||16. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(79518)||1998 MF3|| align=right|15,7|| align=right|2,152|| align=right|0,066|| align=right|3,04|| align=right|3,156||MBA||16. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(79519)||1998 MQ3|| align=right|15,4|| align=right|3,064|| align=right|0,134|| align=right|5,14|| align=right|5,363||MBA||18. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79520)||1998 MZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,235|| align=right|6,10|| align=right|3,785||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79521)||1998 ML29|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,202|| align=right|4,07|| align=right|3,360||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79522)||1998 MS33|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,142|| align=right|9,05|| align=right|3,650||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79523)||1998 OC1|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,141|| align=right|6,77|| align=right|3,330||MBA||20. julij 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(79524)||1998 OY9|| align=right|16,8|| align=right|2,194|| align=right|0,186|| align=right|4,06|| align=right|3,248||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79525)||1998 OZ9|| align=right|15,8|| align=right|2,233|| align=right|0,241|| align=right|6,56|| align=right|3,336||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79526)||1998 OL12|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,187|| align=right|7,37|| align=right|3,419||MBA||30. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(79527)||1998 OL14|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,151|| align=right|5,38|| align=right|3,306||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79528)||1998 QG|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,113|| align=right|4,30|| align=right|3,606||MBA||17. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(79529)||1998 QP1|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,184|| align=right|7,23|| align=right|3,392||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79530)||1998 QD4|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,427||MBA||17. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(79531)||1998 QX6|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,152|| align=right|13,23|| align=right|3,590||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79532)||1998 QX17|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,189|| align=right|7,22|| align=right|3,286||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79533)||1998 QN20|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,127|| align=right|5,50|| align=right|3,757||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79534)||1998 QQ21|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,223|| align=right|2,90|| align=right|3,566||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79535)||1998 QW23|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,133|| align=right|8,47|| align=right|3,493||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79536)||1998 QM29|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,09|| align=right|3,826||MBA||23. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79537)||1998 QX31|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,201|| align=right|3,41|| align=right|3,673||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79538)||1998 QN34|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,193|| align=right|4,74|| align=right|3,373||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79539)||1998 QS35|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,095|| align=right|6,09|| align=right|3,582||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79540)||1998 QW36|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,136|| align=right|5,43|| align=right|3,571||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79541)||1998 QQ37|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,189|| align=right|5,02|| align=right|3,295||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79542)||1998 QH38|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,169|| align=right|5,09|| align=right|3,451||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79543)||1998 QB39|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,793||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79544)||1998 QD41|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|4,09|| align=right|3,678||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79545)||1998 QG41|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,243|| align=right|2,37|| align=right|3,471||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79546)||1998 QJ41|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,179|| align=right|1,95|| align=right|3,648||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79547)||1998 QS42|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,184|| align=right|7,06|| align=right|3,653||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79548)||1998 QD44|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,166|| align=right|4,04|| align=right|3,408||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79549)||1998 QH44|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,177|| align=right|7,42|| align=right|3,250||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79550)||1998 QO46|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,171|| align=right|11,03|| align=right|3,481||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79551)||1998 QB47|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,187|| align=right|5,70|| align=right|3,786||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79552)||1998 QE47|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,217|| align=right|3,22|| align=right|3,420||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79553)||1998 QN48|| align=right|16,0|| align=right|2,628|| align=right|0,299|| align=right|5,22|| align=right|4,259||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79554)||1998 QT48|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,226|| align=right|1,11|| align=right|3,742||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79555)||1998 QU48|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,027|| align=right|4,43|| align=right|3,486||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79556)||1998 QX49|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,102|| align=right|4,90|| align=right|3,454||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79557)||1998 QA51|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,179|| align=right|4,71|| align=right|3,503||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79558)||1998 QE51|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,252|| align=right|2,27|| align=right|3,230||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79559)||1998 QQ51|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,126|| align=right|5,57|| align=right|3,753||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79560)||1998 QC56|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,308|| align=right|31,82|| align=right|4,266||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79561)||1998 QT58|| align=right|16,1|| align=right|2,480|| align=right|0,128|| align=right|6,00|| align=right|3,904||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79562)||1998 QU62|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,175|| align=right|3,15|| align=right|3,524||MBA||27. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79563)||1998 QD70|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,240|| align=right|9,21|| align=right|3,811||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79564)||1998 QV72|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,151|| align=right|5,86|| align=right|3,583||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79565)||1998 QV75|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,181|| align=right|13,68|| align=right|4,034||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79566)||1998 QZ76|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,254|| align=right|13,54|| align=right|4,268||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79567)||1998 QO83|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,153|| align=right|12,21|| align=right|3,834||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79568)||1998 QS85|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,066|| align=right|10,39|| align=right|3,581||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79569)||1998 QQ88|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,088|| align=right|9,95|| align=right|3,631||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79570)||1998 QK90|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,207|| align=right|11,40|| align=right|3,664||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79571)||1998 QG92|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,314|| align=right|4,50|| align=right|3,659||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79572)||1998 QP92|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,254|| align=right|3,42|| align=right|3,538||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79573)||1998 QW92|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|3,31|| align=right|3,729||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79574)||1998 QV93|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,157|| align=right|11,64|| align=right|3,509||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79575)||1998 QZ93|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,168|| align=right|5,50|| align=right|3,440||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79576)||1998 QG98|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,270|| align=right|8,37|| align=right|3,327||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79577)||1998 QX99|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,239|| align=right|3,32|| align=right|4,188||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79578)||1998 QD100|| align=right|16,2|| align=right|2,304|| align=right|0,107|| align=right|6,38|| align=right|3,497||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79579)||1998 QY102|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,090|| align=right|6,66|| align=right|3,732||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79580)||1998 QW103|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,138|| align=right|5,09|| align=right|3,355||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79581)||1998 QC106|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|3,99|| align=right|3,691||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79582)||1998 QF108|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,110|| align=right|7,14|| align=right|3,501||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79583)||1998 QW108|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,195|| align=right|0,96|| align=right|3,712||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79584)||1998 RW5|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|2,93|| align=right|3,346||MBA||13. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79585)||1998 RD16|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,079|| align=right|8,17|| align=right|3,667||MBA||14. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79586)||1998 RB17|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,251|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79587)||1998 RE18|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,136|| align=right|6,50|| align=right|3,681||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79588)||1998 RJ18|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,098|| align=right|5,32|| align=right|3,572||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79589)||1998 RF19|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|2,99|| align=right|3,680||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79590)||1998 RX19|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,176|| align=right|4,57|| align=right|3,502||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79591)||1998 RO20|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,193|| align=right|3,55|| align=right|3,239||MBA||15. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79592)||1998 RZ25|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,163|| align=right|2,35|| align=right|3,453||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79593)||1998 RP30|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,083|| align=right|6,23|| align=right|3,670||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79594)||1998 RA31|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|3,738||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79595)||1998 RX31|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,088|| align=right|5,99|| align=right|3,473||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79596)||1998 RH33|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,104|| align=right|3,65|| align=right|3,631||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79597)||1998 RN34|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,218|| align=right|3,19|| align=right|3,744||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79598)||1998 RA37|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,127|| align=right|5,58|| align=right|3,396||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79599)||1998 RB37|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,094|| align=right|6,23|| align=right|3,837||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79600)||1998 RR40|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,180|| align=right|3,75|| align=right|3,431||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79601)||1998 RB43|| align=right|16,2|| align=right|2,474|| align=right|0,145|| align=right|4,24|| align=right|3,891||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79602)||1998 RW43|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,267|| align=right|3,80|| align=right|4,160||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79603)||1998 RK44|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,255|| align=right|9,33|| align=right|3,649||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79604)||1998 RD46|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,226|| align=right|7,25|| align=right|3,897||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79605)||1998 RR46|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,171|| align=right|3,51|| align=right|3,504||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79606)||1998 RU46|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,066|| align=right|5,90|| align=right|3,659||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79607)||1998 RD48|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,206|| align=right|3,43|| align=right|4,060||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79608)||1998 RC49|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,161|| align=right|2,86|| align=right|3,653||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79609)||1998 RC50|| align=right|15,6|| align=right|2,428|| align=right|0,187|| align=right|3,19|| align=right|3,784||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79610)||1998 RF51|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|4,07|| align=right|3,826||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79611)||1998 RC52|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,299|| align=right|5,82|| align=right|3,599||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79612)||1998 RH56|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,162|| align=right|3,98|| align=right|3,334||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79613)||1998 RJ56|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,097|| align=right|5,69|| align=right|3,689||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79614)||1998 RB57|| align=right|15,1|| align=right|2,412|| align=right|0,135|| align=right|2,14|| align=right|3,746||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79615)||1998 RT57|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,144|| align=right|3,13|| align=right|3,791||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79616)||1998 RV57|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,484||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79617)||1998 RW60|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,559||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79618)||1998 RY61|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,183|| align=right|2,01|| align=right|3,337||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79619)||1998 RA62|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,151|| align=right|1,67|| align=right|3,681||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79620)||1998 RC62|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|6,88|| align=right|3,563||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79621)||1998 RF62|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,095|| align=right|6,64|| align=right|3,714||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79622)||1998 RT62|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,193|| align=right|4,03|| align=right|3,519||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79623)||1998 RV63|| align=right|15,3|| align=right|2,207|| align=right|0,215|| align=right|5,91|| align=right|3,277||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79624)||1998 RN64|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,584||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79625)||1998 RW64|| align=right|15,6|| align=right|2,525|| align=right|0,206|| align=right|7,56|| align=right|4,012||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79626)||1998 RQ66|| align=right|15,3|| align=right|2,455|| align=right|0,031|| align=right|3,12|| align=right|3,847||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79627)||1998 RP67|| align=right|15,3|| align=right|2,523|| align=right|0,053|| align=right|11,21|| align=right|4,007||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79628)||1998 RJ69|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,174|| align=right|2,22|| align=right|3,666||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79629)||1998 RC71|| align=right|16,2|| align=right|2,481|| align=right|0,073|| align=right|5,82|| align=right|3,907||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79630)||1998 RR71|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,162|| align=right|2,00|| align=right|3,706||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79631)||1998 RZ72|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|6,69|| align=right|3,596||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79632)||1998 RC73|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|7,14|| align=right|3,701||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79633)||1998 RM73|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,199|| align=right|9,65|| align=right|4,096||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79634)||1998 RY73|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,132|| align=right|5,76|| align=right|3,543||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79635)||1998 RY75|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,197|| align=right|7,86|| align=right|3,558||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79636)||1998 RE77|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,228|| align=right|6,30|| align=right|4,119||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79637)||1998 RT77|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,157|| align=right|5,14|| align=right|3,584||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79638)||1998 RL78|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|4,54|| align=right|3,425||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79639)||1998 RP78|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,533||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79640)||1998 RG80|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,182|| align=right|5,76|| align=right|4,171||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79641)||1998 SY2|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,257|| align=right|0,90|| align=right|3,460||MBA||19. september 1998||Campo Catino||G. Masi; F. Mallia
|-
|(79642)||1998 SU8|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,230|| align=right|1,52|| align=right|3,640||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79643)||1998 SF10|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,176|| align=right|5,49|| align=right|4,208||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79644)||1998 SA11|| align=right|17,2|| align=right|2,209|| align=right|0,203|| align=right|2,49|| align=right|3,283||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79645)||1998 SM11|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,194|| align=right|3,55|| align=right|3,777||MBA||19. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(79646)||1998 SB13|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,214|| align=right|6,47|| align=right|3,347||MBA||22. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(79647)||1998 SG15|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,135|| align=right|1,76|| align=right|3,717||MBA||22. september 1998||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(79648)||1998 SQ15|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,177|| align=right|1,14|| align=right|4,042||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79649)||1998 SS15|| align=right|16,4|| align=right|2,346|| align=right|0,098|| align=right|0,91|| align=right|3,593||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79650)||1998 SB16|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,130|| align=right|0,44|| align=right|3,699||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79651)||1998 SD17|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,061|| align=right|2,29|| align=right|3,565||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79652)||1998 SA20|| align=right|16,8|| align=right|2,255|| align=right|0,138|| align=right|1,17|| align=right|3,385||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79653)||1998 SW21|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,200|| align=right|7,82|| align=right|3,787||MBA||22. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79654)||1998 SS22|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|6,81|| align=right|3,770||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(79655)||1998 SU23|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,147|| align=right|5,19|| align=right|3,610||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79656)||1998 SZ23|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,171|| align=right|5,02|| align=right|4,115||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79657)||1998 SR24|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,260|| align=right|5,71|| align=right|3,709||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79658)||1998 SO25|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,240|| align=right|6,34|| align=right|3,701||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79659)||1998 SJ28|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,177|| align=right|11,75|| align=right|4,260||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79660)||1998 SX28|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,095|| align=right|1,71|| align=right|3,716||MBA||18. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79661)||1998 SN29|| align=right|16,4|| align=right|2,215|| align=right|0,150|| align=right|4,68|| align=right|3,296||MBA||18. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79662)||1998 SS30|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,167|| align=right|1,32|| align=right|3,824||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79663)||1998 SU32|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,258|| align=right|11,86|| align=right|4,310||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79664)||1998 SN33|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,270|| align=right|14,88|| align=right|3,643||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79665)||1998 SB34|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,052|| align=right|21,81|| align=right|4,226||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79666)||1998 SH34|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,120|| align=right|23,85|| align=right|3,568||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79667)||1998 SJ34|| align=right|16,2|| align=right|2,470|| align=right|0,094|| align=right|14,69|| align=right|3,881||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79668)||1998 SM37|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,049|| align=right|2,15|| align=right|4,205||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79669)||1998 SV38|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,109|| align=right|6,27|| align=right|3,606||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79670)||1998 SF43|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,195|| align=right|6,14|| align=right|3,436||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79671)||1998 SJ43|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,164|| align=right|1,84|| align=right|4,105||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79672)||1998 SM43|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,115|| align=right|14,60|| align=right|4,312||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79673)||1998 SG44|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,103|| align=right|5,33|| align=right|3,719||MBA||24. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79674)||1998 SP44|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,185|| align=right|4,13|| align=right|3,398||MBA||24. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79675)||1998 SS44|| align=right|16,2|| align=right|2,527|| align=right|0,158|| align=right|2,31|| align=right|4,016||MBA||24. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79676)||1998 SG47|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,115|| align=right|7,06|| align=right|3,597||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79677)||1998 SK48|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,141|| align=right|2,29|| align=right|4,058||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79678)||1998 SQ48|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|1,49|| align=right|3,720||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79679)||1998 SK49|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,188|| align=right|6,39|| align=right|3,360||MBA||20. september 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(79680)||1998 SK50|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,251|| align=right|4,32|| align=right|4,047||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79681)||1998 SL53|| align=right|16,0|| align=right|2,248|| align=right|0,160|| align=right|6,96|| align=right|3,371||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79682)||1998 SD55|| align=right|16,4|| align=right|2,445|| align=right|0,195|| align=right|2,40|| align=right|3,823||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79683)||1998 SF55|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|2,31|| align=right|3,651||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79684)||1998 SJ55|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,135|| align=right|6,67|| align=right|3,732||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79685)||1998 SN55|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,174|| align=right|2,91|| align=right|3,826||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79686)||1998 SY58|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,165|| align=right|3,06|| align=right|3,546||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79687)||1998 SC59|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,194|| align=right|3,13|| align=right|3,840||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79688)||1998 SJ59|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,163|| align=right|5,08|| align=right|3,577||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79689)||1998 SK59|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,208|| align=right|1,64|| align=right|3,691||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79690)||1998 SH60|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,141|| align=right|1,99|| align=right|3,751||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79691)||1998 SM60|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,208|| align=right|2,72|| align=right|3,691||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79692)||1998 SP60|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,177|| align=right|5,00|| align=right|3,489||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79693)||1998 SC61|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,135|| align=right|3,88|| align=right|3,500||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(79694)||1998 SZ62|| align=right|16,1|| align=right|2,534|| align=right|0,220|| align=right|3,16|| align=right|4,032||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(79695)||1998 SA66|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,234|| align=right|4,20|| align=right|3,531||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79696)||1998 SZ66|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,165|| align=right|6,60|| align=right|3,616||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79697)||1998 SP68|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,174|| align=right|13,18|| align=right|4,072||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79698)||1998 SE71|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,187|| align=right|5,95|| align=right|4,032||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79699)||1998 SH73|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,194|| align=right|2,33|| align=right|3,686||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79700)||1998 SX73|| align=right|16,4|| align=right|2,578|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|4,139||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79701)||1998 SM75|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,346|| align=right|14,56|| align=right|4,532||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79702)||1998 SW76|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,178|| align=right|4,65|| align=right|3,261||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79703)||1998 SY76|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|7,01|| align=right|3,498||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79704)||1998 SF90|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,095|| align=right|5,82|| align=right|3,702||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79705)||1998 SE93|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,180|| align=right|0,48|| align=right|3,774||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79706)||1998 SW97|| align=right|16,6|| align=right|2,288|| align=right|0,183|| align=right|1,87|| align=right|3,459||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79707)||1998 SJ98|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|6,31|| align=right|3,707||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79708)||1998 SP101|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,693||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79709)||1998 SD102|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,156|| align=right|6,11|| align=right|3,695||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79710)||1998 SK102|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,132|| align=right|7,00|| align=right|3,861||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79711)||1998 SV102|| align=right|16,4|| align=right|2,313|| align=right|0,078|| align=right|5,99|| align=right|3,518||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79712)||1998 SL104|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,168|| align=right|4,89|| align=right|3,268||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79713)||1998 SV104|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,072|| align=right|6,23|| align=right|3,713||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79714)||1998 SY106|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,087|| align=right|6,55|| align=right|3,684||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79715)||1998 SA107|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,239|| align=right|3,15|| align=right|3,600||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79716)||1998 SR108|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,171|| align=right|3,29|| align=right|3,595||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79717)||1998 SE109|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,243|| align=right|10,46|| align=right|3,710||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79718)||1998 SA110|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,134|| align=right|6,95|| align=right|3,509||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79719)||1998 SN110|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,215|| align=right|12,49|| align=right|3,895||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79720)||1998 SW110|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|3,537||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79721)||1998 SE112|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,271|| align=right|2,32|| align=right|3,344||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79722)||1998 SK117|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,166|| align=right|4,65|| align=right|3,435||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79723)||1998 SF119|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,227|| align=right|4,00|| align=right|3,544||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79724)||1998 SC125|| align=right|13,6|| align=right|3,990|| align=right|0,255|| align=right|6,49|| align=right|7,970||HLD||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79725)||1998 SN125|| align=right|14,9|| align=right|2,509|| align=right|0,063|| align=right|6,63|| align=right|3,973||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79726)||1998 SG127|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,151|| align=right|4,95|| align=right|3,690||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79727)||1998 SJ127|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,074|| align=right|6,60|| align=right|3,698||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79728)||1998 SK128|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|3,00|| align=right|3,684||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79729)||1998 SW128|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,175|| align=right|2,20|| align=right|3,704||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79730)||1998 SK130|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,196|| align=right|6,90|| align=right|3,423||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79731)||1998 SU132|| align=right|15,1|| align=right|2,488|| align=right|0,104|| align=right|4,46|| align=right|3,924||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79732)||1998 SK134|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,117|| align=right|6,03|| align=right|3,613||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79733)||1998 SU134|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,219|| align=right|8,30|| align=right|3,583||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79734)||1998 SH136|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,201|| align=right|3,12|| align=right|3,357||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79735)||1998 SD137|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,086|| align=right|7,95|| align=right|3,793||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79736)||1998 SL137|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,273|| align=right|7,78|| align=right|4,116||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79737)||1998 SD138|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,186|| align=right|2,70|| align=right|3,366||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79738)||1998 ST138|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,140|| align=right|7,63|| align=right|3,737||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79739)||1998 SP139|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,105|| align=right|4,76|| align=right|3,768||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79740)||1998 SQ140|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,220|| align=right|3,88|| align=right|3,413||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79741)||1998 SG141|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,256|| align=right|5,27|| align=right|3,705||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79742)||1998 SN142|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,089|| align=right|5,23|| align=right|4,591||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79743)||1998 SS142|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,167|| align=right|5,48|| align=right|3,628||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79744)||1998 SB145|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|3,49|| align=right|3,706||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79745)||1998 SY147|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,144|| align=right|6,34|| align=right|3,636||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79746)||1998 SN150|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|0,98|| align=right|3,487||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79747)||1998 SR156|| align=right|16,6|| align=right|2,644|| align=right|0,205|| align=right|1,65|| align=right|4,299||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79748)||1998 SG157|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|2,20|| align=right|3,669||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79749)||1998 SG160|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,36|| align=right|3,827||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(79750)||1998 SU164|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,179|| align=right|6,77|| align=right|3,856||MBA||21. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov